In dieser Spielzeit der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Grenchen zum vierten Mal in Folge den Meistertitel. Sportlicher Absteiger war der SHC Alchenflüh-Kirchberg, welcher in den Auf-/Abstiegsspielen den beiden NLB-Teams SHC Sierre Lions und SHC Martigny unterlag.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Play-Offs 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz